Гали́на Кузнецо́ва:
 Кузнецова, Галина Кузьминична (1912—2005) — советская и российская актриса, педагог.
 Кузнецова, Галина Николаевна (1900—1976) — русская поэтесса и писательница, мемуаристка.